Dwunaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2014/2015 rozgrywane w Titisee-Neustadt na Hochfirstschanze. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, które pierwotnie miały zostać rozegrane 6 lutego przełożono na następny dzień z powodu silnego wiatru. Pierwszy konkurs indywidualny odbył się po kwalifikacjach do pierwszego konkursu (zwycięstwo Markusa Eisenbichlera), a wygrał go reprezentant gospodarzy, Severin Freund. Kwalifikacje poprzedząjące drugi konkurs indywidualny wygrał reprezentant Finlandii Ville Larinto, zaś sam konkurs rozegrany 8 lutego Norweg Anders Fannemel.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Titisee-Neustadt

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Titisee-Neustadt
Puchar Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt
2015 w Niemczech